Andrzej Wojtkowski (ur. 20 listopada 1891 w Jeziorze, zm. 7 czerwca 1975 w Lublinie) – profesor, polski historyk.
 Andrzej Wojtkowski (ur. 28 listopada 1941) – oficer Wojska Polskiego.
 Julian Andrzej Wojtkowski (ur. 31 stycznia 1927 r. w Poznaniu) – biskup senior archidiecezji warmińskiej.
 Marek Wojtkowski (ur. 26 lutego 1968 w Lubrańcu) – polski polityk, poseł na Sejm, nauczyciel akademicki.